Condado de Tipton es el nombre de dos condados en los Estados Unidos:

 Condado de Tipton (Indiana).
 Condado de Tipton (Tennessee).